

Geografia

Austria 
 Bierbaum – frazione di Gampern, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Bierbaum – frazione di Premstätten, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Bierbaum am Auersbach – ex comune ora frazione di Sankt Peter am Ottersbach, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Bierbaum am Kleebühel – frazione di Königsbrunn am Wagram, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Bierbaum an der Safen – frazione di Bad Blumau, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Germania 
 Bierbaum – frazione di Lüdenscheid, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Persone 
 Otto Julius Bierbaum (1865-1910) – scrittore tedesco